Strictly Business — дебютный студийный альбом американского хип-хоп дуэта EPMD, выпущенный 7 июня 1988 года на лейбле Fresh Records/Sleeping Bag Records.

Альбом был спродюсирован самими участниками группы. Альбом известен своим шутливым рэпом для вечеринок и основанным на сэмплах фанк-групп продакшене. На альбоме нет приглашённых рэперов или продюсеров, кроме DJ K La Boss.

Strictly Business достиг 80 места в чарте Billboard 200 и 1 места в чарте Top R&B/Hip Hop Albums в американском журнале Billboard. Альбом был сертифицирован как «золотой» 9 ноября 1988 года.

В 2003 году альбом занял 453 место в списке 500 величайших альбомов всех времён журнала Rolling Stone. В 2005 году альбом был разбит по трекам группой EPMD в книге Брайана Колмана Check the Technique.

Четыре сингла из альбома попали в чарты американского журнала Billboard: «It’s My Thing», «Strictly Business», «You Gots To Chill» и «I’m Housin'». Три из них также стали успешными в чарте UK Singles Chart в Великобритании.

В 2010 году альбом был переиздан на лейбле Priority Records после цифрового ремастеринга. В 2013 году на том же лейбле вышло ещё одно переиздание альбома, приуроченное к 25-летию выхода альбома. К обычному альбому было добавлено пять бонус-треков.

Приём критиков

Первоначальный 
Первоначальные отзывы об альбоме были сильные: Allmusic присвоил альбому пятизвёздочный рейтинг, назвав альбом «просто потрясающим». The Source дал альбому 5 звёзд, сделав его одним из 43 альбомов, когда-либо получавших этот рейтинг. Роберт Кристгау также дал альбому A- рейтинг вскоре после его выпуска. Strictly Business также был включён в различные списки «лучших 1988 года». The Face оценил его как третий лучший альбом года, и назвал его заглавный трек как 25-й лучший сингл года. Sounds оценил его как 50-й лучший альбом года, в то время как Spex поместил его на восьмое место среди лучших.

Ретроспективный 
Спустя годы после его выпуска Strictly Business продолжал привлекать успех критиков. В 1994 году журнал мод Pop выбрал его в качестве дополнения к альбому Eric B. & Rakim Paid in Full в своём списке «100 лучших альбомов мира + 300 дополнений». В 1998 году The Source поместил Strictly Business в свой список «100 лучших рэп-альбомов» и включил два сингла в свой список «100 лучших рэп-синглов». В 1999 году он был признан 4-м лучшим хип-хоп альбомом 1988 года  журналом Ego Trip. В 2001 году Dance de Lux оценил Strictly Business как 11-я лучшая хип-хоп запись всех времён. В 2003 году альбом был помещён журналом Blender в список «500 компакт-дисков, которые вы должны приобрести до смерти», и занял 453-е место в списке журнала Rolling Stone 500 величайших альбомов всех времён. Кроме того, The Rolling Stone Album Guide, который первоначально оценил альбом на три с половиной звезды из пяти, в 2004 году присудил альбому пятизвёздочный рейтинг. Ретроспективные обзоры Spin (1995), Virgin Encyclopedia of Popular Music (2002), Мартин Стронг (2004) и Sputnikmusic (2006) соответственно присвоили альбому рейтинг 9 из 10, рейтинг 4 звезды, рейтинг 5 звёзд и рейтинг 7 из 10. Strictly Business в настоящее время считается классическим релизом и урожайным хип-хоп альбомом.

Список композиций

Участники записи 

Эрик Сёрмон – вокал, музыкальный продюсер, автор песен
Пэрриш Смит – вокал, музыкальный продюсер, автор песен
Диджей Кей Ля Босс – диджей (скретч)
Джим Фоли – звукорежиссёр
Чарли Маротта – звукорежиссёр
Джон Поппо – звукорежиссёр
Эл Уоттс – звукорежиссёр
Гордон Дэвис – ассистент звукорежиссёра
Рич Ранер – ассистент звукорежиссёра
Херб Пауэрс-младший – мастеринг
Джанетт Бекман – фотограф
Эрик Хейз – художник (логотип EPMD)
Сьюзан Хайсер – дизайнер (обложка альбома)

Чарты

Еженедельные чарты

Синглы

Сертификация

Примечания

Ссылки 
 Strictly Business на сайте Discogs
 Strictly Business на сайте RapGenius
 

Альбомы EPMD
Альбомы Priority Records
Альбомы 1988 года